Bouvet (otok), nenaseljeni norveški otok u južnom Atlantskom oceanu.
 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, francuski istraživač koji je otkrio otok Bouvet.
 Gustave Bouvet, francuski anarhist.
 nekoliko brodova francuske mornarice također je nosilo to ime u čast Françoisa Josepha Bouveta.